Терренс Энтони Бойд (; род. , Бремен, Германия) — американский и немецкий футболист, нападающий клуба «Кайзерслаутерн». Выступал за сборную США.

Ранние годы 
Терренс родился в семье американского военнослужащего и немки. Вскоре после его рождения семья переехала в Куинс, Нью-Йорк, США. После развода родителей Бойд вместе с матерью вернулся в Германию, где она во второй раз вышла замуж. По словам самого футболиста, всему, чему добился, он обязан своему отчиму.

Клубная карьера 

Бойд начал свою карьеру во второй команде берлинской «Герты». После истечения контракта, он перешёл в резервную команду «Боруссии» из Дортмунда. 11 июля 2012 года Бойд подписал трехлетний контракт с австрийским «Рапидом». 21 июля в матче против «Ваккера» Бойд дебютировал в австрийской Бундеслиге. В этом же матче он забил два гола, которые стали первыми в его профессиональной карьере и за клуб. Терренс был признан лучшим игроком встречи. В девяти поединках Лиги Европы 2012/13 Бойд забил три гола в ворота «Русенборга», ПАОКа и «Войводины». В последнем туре группового раунда Лиги Европы 2013/14 Бойд забил киевскому «Динамо», однако в итоге «Рапид» проиграл со счётом 3:1 и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.

Летом 2014 года Бойд перешёл в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила 2 млн евро. 17 октября в матче против «Нюрнберга» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 23 ноября в поединке против «Санкт-Паули» Терренс сделал «дубль», забив свои первые голы за «РБ Лейпциг». В декабре 2014 года он получил травму колена, которая оставила его вне игры на долгий период.

В начале 2017 года Бойд на правах свободного агента подписал контракт с «Дармштадт 98». 28 января в матче против «Кёльна» он дебютировал в Бундеслиге. 11 февраля в поединке против своего бывшего клуба дортмундской «Боруссии» Терренс забил свой первый гол за «Дармштадт 98». По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Бойд остался в команде.

5 февраля 2019 года Бойд перешёл в клуб MLS «Торонто». За канадский клуб он дебютировал 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019 против панамского «Индепендьенте». 29 июля Бойд покинул «Торонто» по взаимному согласию сторон.

Уйдя из «Торонто», Бойд вернулся в Германию, подписав двухлетний контракт с клубом Третьей лиги «Галлешер». За «Галлешер» он дебютировал 3 августа 2019 года в матче против «Кемницера», в котором, выйдя на замену во втором тайме, отметился голевой передачей. 19 августа в матче против «Баварии II» он забил свой первый гол за «Галлешер».

Международная карьера 
Бойд выступал за молодёжную сборную страны. 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против сборной Италии Терренс дебютировал за сборную США, выйдя на замену вместо Джози Алтидора. 16 августа в поединке против сборной Мексики Бойд отдал голевой пас Майклу Ороско, который забил единственный гол в матче.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте kicker.de
 
 

Футболисты Германии
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Галлешер»